По-долу е даден списък с телевизионни сериали, базирани на интелектуална собственост на Marvel Comics. Този списък включва игрални и анимационни телевизионни продукции, direct-to-video и уеб поредици, пилотни и специални епизоди.

Игрални сериали 
Всички сериали продуцирани от студио „Марвел“ и Marvel Television се развиват в Киновселената на Марвел, освен ако не е посочено друго.

Производството на Helstrom е преместено в Marvel Studios след затварянето на Marvel Television, като ръководителите на Marvel Television остават да наблюдават завършването на сериала.

Сериали, вдъхновени от „Марвел Комикс“

От „Марвел“ издателства

Malibu Comics

Icon Comics

Специални епизоди

Уеб сериали

Пилотни епизоди

Без сценарий

Анимационни сериали

От „Марвел“ издателства

От Malibu Comics

От Icon Comics

Пилотни епизоди

Специални епизоди

Директно към видео и дигитални сериали

Уеб сериали, късометражни сериали

Вижте също 
● Киновселена на Марвел

● Марвел Комикс

Източници

Външни препратки 

 Сериалите по Марвел в Marvel.com

Комикси
Марвел Комикс
Сериали, базирани на Марвел Комикс
Телевизионни жанрове
Сериали